Třebětice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Třebětice, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Třebětice, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín